UAE Tour er et etapeløb i landevejscykling for mænd i de syv emirater i Forenede Arabiske Emirater og blev kørt for første gang i 2019. Løbet er blevet til efter en fusion mellem Dubai Tour og Abu Dhabi Tour. Løbet er en del af UCI World Tour.

Vindere

Eksterne henvisninger